NGC 4837-2 (другие обозначения — UGC 8068, MCG 8-24-12, ZWG 245.6, 1ZW 46, PGC 44198) — спиральная галактика (Sd) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

4837
Гончие Псы (созвездие)